O Pors Grenland é um clube de futebol da Noruega fundado em 25 de maio de 1905. Sua sede fica localizada em Porsgrunn.

Elenco atual
Atualizado em 24 de agosto de 2009.

Ligações externas
 Página oficial do Pors Grenland

Clubes de futebol fundados em 1905
Clubes de futebol da Noruega